Швеція адміністративно ділиться на 21 лен. Лени поділяються на комуни, загальна кількість яких становить 290.

Див. також 

 Адміністративний поділ країн Європи
 Ландскап (Швеція)
 Лен (Швеція)
 Комуна (Швеція)
 Краї Швеції
 Список комун Швеції
 Герби адміністративних одиниць Швеції

 
Лени Швеції